A USS Nashville nevet néhány amerikai hajó viselte. A nevüket a Tennessee állambeli Nashville-ről kapták:

 USS Nashville (PG-7)
 USS Nashville (CL-43)
 USS Nashville (LPD-13)
 CSS Nashville (1861)
 CSS Nashville (1864)